Salamina (Xipre), antiga ciutat de Xipre
 illa de Salamina, illa de Grècia
 Salamina (Grècia), ciutat de l'illa de Salamina (Grècia)
 Badia de Salamina, badia de l'illa de Salamina (Grècia)
 Batalla de Salamina de Xipre, any 306 aC
 Batalla de Salamina entre grecs i perses (480 aC)
 Nea Salamina Famagusta, club xipriota de futbol i voleibol
Secció de futbol de Nea Salamis Famagusta, club de futbol xipriota
 Salamina (mitologia), nimfa mitològica
 Salamina (Caldas), Població de Colòmbia